Таксимо — посёлок городского типа, административный центр Муйского района Бурятии;
 Таксимо — железнодорожная станция Байкало-Амурской магистрали в одноимённом посёлке Бурятии; 
 Таксимо — аэропорт на севере Бурятии, расположен в 3 км к северу от посёлка Таксимо;
 Таксимо — река в Забайкалье, правый приток Витима.